Fiskögon kan syfta på:

 Fisköga – elektrisk skarvning med plastinförslutning
  Fiskögon – namn från Närke för växten förgätmigej